Gillies ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Gillies (1908–1998), US-amerikanische Pilotin
 Campbell Gillies (1990–2012), schottischer Jockey
 Clark Gillies (1954–2022), kanadischer Eishockeyspieler
 Colton Gillies (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Constantin Gillies (* 1970), deutscher Journalist und Autor
 Daniel Gillies (* 1976), kanadischer Schauspieler
 Donald B. Gillies (1928–1975), kanadischer Mathematiker und Informatiker
 Duncan Gillies (1834–1903), australischer Kolonialpolitiker, 14. Premierminister des Staates Victoria
 Elizabeth Gillies (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Harold Gillies (1882–1960), in Neuseeland-geborener britischer Otolaryngologe und Chirurg

 Jon Gillies (* 1994), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Matt Gillies (1921–1998), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Penny Gillies (* 1951), australische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Peter Gillies (* 1939), deutscher Journalist und Publizist
 Trevor Gillies (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler

Gillies steht für:
 Gillies (Ontario), Township im Thunder Bay District, Ontario, Kanada

Siehe auch: 
 Gillies-Ausschuss, ein Ausschuss der Labour Party
 Gillies-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Gillies Rock, Felsformation im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Ghillies, im irischen und schottischen Tanz verwendete Schuhe
 Ghillie
 Gillis